La Coppa delle Fiere 1966-1967 fu la nona edizione dell'omonima competizione calcistica. Venne vinta dal  che sconfisse in finale il .

Primo turno

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
Edizioni della Coppa delle Fiere